Název Babiny má více sídel:

 Babiny I, část obce Malečov v okrese Ústí nad Labem
 Babiny II, část obce Homole u Panny v okrese Ústí nad Labem

Externí odkazy